The Devils, een Britse film uit 1971
 Devils (televisieserie), een tv-serie uit 2020

Sportclubs:
 Blue Devils, een Nederlandse honkbal- en softbalvereniging
 New Jersey Devils, een Amerikaans ijshockeyteam
 Nijmegen Devils, een Nederlandse ijshockeyclub